William Packer ist der Name folgender Personen:

* William Packer (General), britischer General 
 William Packer (Maler) (* 1940), britischer Maler und Kunstkritiker 
 William „Will“ Packer (* 1974), US-amerikanischer Filmproduzent 
 William F. Packer (1807–1870), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)